Robert Philippe Louis Eugene Ferdinand van Bourbon-Orléans, hertog van Chartres (Parijs, 9 november 1840 - Saint-Firmin, 5 december 1910), was een Franse prins uit het huis Bourbon-Orléans.

Hij was een zoon van Ferdinand Filips van Orléans en Helena van Mecklenburg-Schwerin. Zijn vader overleed al, na een ongeluk met zijn koets, toen hij pas twee jaar oud was. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog vocht Robert mee aan de zijde van de Noordelijke Staten. In 1870 nam hij deel aan de Frans-Duitse Oorlog.

In 1863 trouwde hij met zijn volle nicht Françoise van Orléans, een dochter van Frans van Orléans en Francisca Caroline van Portugal.

Het paar kreeg de volgende kinderen:

Marie (1865-1909), getrouwd met prins Waldemar van Denemarken (1866-1885)
Robert Lodewijk (1866-1885)
Hendrik Filips (1867-1901)
Margaretha Louise (1869-1940)
Jean (1874-1940)

Huis Bourbon-Orléans
Bourbon, R